{{DISPLAYTITLE:(145453) 2005 RR43}}

(145453) 2005 RR43 — транснептуновый объект (ТНО). В диаметре оценивается примерно в 252 км. Был обнаружен Э. С. Бекером, Э. В. Пакеттом и Дж. Кубица 9 сентября 2005 года в обсерватории Апачи-Пойнт в Санспот, Нью-Мексико.

Происхождение 

Предполагается, что этот объект, как и объекты пояса Койпера , ,  и , образован из фрагментов карликовой планеты Хаумеа, отделившихся от неё при ударе. Этот вывод сделан из схожести их орбит и спектров: все они имеют нейтральный видимый спектр и очень глубокие полосы поглощения водяного льда в инфракрасной области.

Поверхность 
Поверхность покрыта довольно чистым льдом, о чём свидетельствуют глубокие полосы поглощения на 1,5 и 2 мкм в инфракрасном спектре и нейтральный (то есть не красный) цвет. Модели рассеяния показывают, что во льду (по крайней мере, в значительной его части) отсутствуют органические вещества, обнаруженные на поверхности многих ТНО.
Эти свойства , как и его орбитальные характеристики, привели к предположению, что он является членом семейства Хаумеа. Объект, вместе с другими членами семейства — , ,  и , — образовался из ледяной мантии прото-Хаумеа в результате столкновения с другим крупным (~ 1660 км) телом.

Примечания

Ссылки 
 Орбитальное моделирование из JPL (Java) / Horizons Ephemeris
 Центр малых планет. Список транснептуновых объектов
 Архив изображений (145453) 2005 RR43
  
 
 
 

2005 RR43